Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 5 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Patscherkofel. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Franz Klammer, srebro wywalczył Szwajcar Bernhard Russi, a brąz zdobył reprezentant Włoch Herbert Plank.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976